Příjmení Vanýsek a Vanýsková může nosit více osob:
 Rudolf Vanýsek DrSc. (1876–1957), český lékař
 Jan Vanýsek, DrSc. (1910–1995), český oční lékař, profesor oftalmologie